Australia
 Collinsville – città del Queensland
 Stati Uniti d'America
 Collinsville – città della Contea di DeKalb e della Contea di Jefferson, Alabama
 Collinsville – census-designated place della Contea di Hartford, Connecticut 
 Collinsville – città della Contea di Madison, Illinois
 Collinsville – census-designated place della Contea di Lauderdale, Mississippi
 Collinsville – città della Contea di Tulsa, Oklahoma
 Collinsville – città della Contea di Grayson, Texas
 Collinsville – census-designated place della Contea di Henry, Virginia